

Patronyme 

 Alain Dodier (1955-), scénariste et dessinateur français de bande dessinée;
 Henri Dodier (1882-1969), professeur enseignant français;
 Nicolas Dodier (1957-), sociologue français.